Сосно́во — название населенных пунктов в России:
 Сосново — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Сосново — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Сосново — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Сосново — деревня в Унинском районе Кировской области.
 Сосново — деревня в Мишкинском районе Курганской области.
 Сосново — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Сосново — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Сосново — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Сосново — село в Чайковском районе Пермского края.
 Сосново — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Сосново — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Сосново — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.
 Сосново — село в Агрызском районе Татарстана.
 Сосново — деревня в Красночетайском районе Чувашии.

Другое 
 Сосново — железнодорожная станция Приозерского направления Октябрьской железной дороги.